thumb|Saint François de Paule (Bourdichon, 1507)
Plusieurs princes de la Maison de Bourbon portent le prénom de François de Paule, en référence à saint François de Paule :
 En Espagne :
 François de Paule de Bourbon (1794-1865), duc de Cadix ;
 François de Paule de Bourbon (1853-1942), de son propre chef « duc d'Anjou » ;
 François de Paule de Bourbon (1882-1952), duc consort de Séville ;
 François de Paule de Bourbon (1912-1995) ;
 François de Paule de Bourbon (1943), duc de Séville.

 Dans les Deux-Siciles :
 François de Paule de Bourbon-Siciles (1827-1892), prince des Deux-Siciles.